

События 
 22 июня — Английский король Карл II повелел шефу артиллерийского управления Томасу Чичли приступить к строительству в восточном предместье Лондона, на Гринвичском холме, астрономической обсерватории.
 В Англии в процессе Реставрации парламентская оппозиция усилила свои нападки на правительство. Основным вопросом было ограничение власти короля законом. Однако, Придворная партия настаивала на безусловном повиновении королю при любых обстоятельствах.
 Датско-шведская война 1675-1679 — Участие Швеции на стороне Франции в войне с Бранденбургом, Данией и Голландией.
 Победа армии Бранденбурга над шведами в сражении при Фербеллине.
 Присоединение к Австрии части Силезии (Лигницы).
 Николай Гаврилович Спафарий — Милеску, Московский посланник, следуя в Китай, посетил Самарово.
 1675—1676 — Русское посольство Николая Спафария (Милеску) в Китае. Канси требовал ухода русских с Амура и отослал посольство ни с чем.
 1675—1708 — Десятый гуру сикхов Говинд Сингх. Антифеодальная борьба сикхов в Пенджабе.
 В Индию направлен посол из Москвы Махмет-Исуп Касимов. Через Бухару и Балх посольство прибыло в Кабул, но не было допущено в Дели.
 Послы Халхи поставили в Москве вопрос о переходе монголов в подданство России.
 Стали известны одноклеточные организмы.
 Джон Огилби опубликовал первый британский дорожный атлас «Britannia», который установил стандарт для дорожных карт.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1675 году
 31 марта — Бенедикт XIV (настоящее имя Просперо Ламбертини)(ум. 1758), Папа Римский (1740-58).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1675 году
 12 ноября — Феодосия Прокофьевна Морозова, боярыня, деятельница русского старообрядчества, сподвижница протопопа Аввакума.
 15 декабря — похоронен (точная дата смерти неизвестна) Ян Вермер Дельфтский, голландский живописец.

Примечания

См. также